El término equilibrio puede referirse a las siguientes maneras:

 Equilibrio dinámico.  
También puede basarse en movimientos perpendiculares

En análisis de redes sociales 
 Equilibrio estructural

En artes 

 Equilibrio (álbum de Skunk D.F.) (1999).
 Equilibrio (álbum de Porta) (2016).
 Equilibrio Vital (álbum).
 El equilibrio de los jaguares.
 El equilibrio del terror (Star Trek: La serie original).
 Mi equilibrio espiritual.
 Ordo Rosarius Equilibrio.
 Un delicado equilibrio.
 Un milagro en equilibrio.
 Equilibrio (Videojuego).

En biología 

 El equilibrio puntuado: una parte de la teoría de la evolución que afirma que la especificación ocurre rápidamente en ciertos momentos que van seguidos de largos periodos sin cambios apreciables.
 Los trastornos del equilibrio ácido-base.
 Equilibriocepción (Sentido del equilibrio), término médico.

En demografía, ecología o geografía 

 El equilibrio ecológico.
 El equilibrio térmico de la Tierra.
 La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (México).
 El perfil de equilibrio de un río.
 La población en equilibrio.

En economía o teoría de juegos 

 El equilibrio económico: una situación en la que demanda y oferta son iguales o más generalmente en la que los factores susceptibles de provocar cambios se compensan entre sí de tal manera que se tiene una situación estática invariable en el tiempo.
 El equilibrio de manchas solares.
 El equilibrio de Stackelberg.
 El equilibrio general dinámico estocástico.
 El equilibrio parcial.
 El análisis del punto de equilibrio.
 La teoría del equilibrio general.
 El equilibrio de Radner.
 La tasa de interés interbancaria de equilibrio.

Teoría de juegos

 El equilibrio correlacionado.
 El equilibrio de Nash: una estrategia colectiva óptima en un juego que involucra a dos o más jugadores.
 El equilibrio propio.
 El equilibrio secuencial.
 El equilibrio perfecto de mano temblorosa.
 El equilibrio perfecto en subjuegos.
 El equilibrio cuasi perfecto.

En educación física, fisiología y parapsicología 

 El equilibrio invertido de brazos.

En física, química o ingeniería 

 El equilibrio de complejos.
 El equilibrio de espín.
 El equilibrio de Schlenk.
 El equilibrio de solubilidad.
 El equilibrio hidrófilo-lipofílico.
 El equilibrio hidrosalino.
 El equilibrio hidrostático.
 El equilibrio iónico.
 El equilibrio mecánico: cuando la suma de fuerzas y momentos sobre todas y cada una de las partes del cuerpo se anulan.
 El equilibrio químico: es una reacción química de transformación ocurre al mismo ritmo que la transformación inversa, y por tanto no se producen cambios en la cantidad de cada compuesto.
 El equilibrio redox.
 El equilibrio térmico.
 El equilibrio termodinámico: situación que se da en un sistema físico (es decir, un sistema al que podemos atribuir una energía interna) cuando todos los factores exteriores y/o procesos internos no producen cambios de presión, temperatura u otras variables macroscópicas.
 El estado de equilibrio termodinámico.
 La constante de equilibrio.
 La termodinámica del no equilibrio.
 Sobre el equilibrio de las substancias heterogéneas.

En política 

 El equilibrio europeo.
 El equilibrio de poder.
 El equilibrio del terror.
 La Reforma de equilibrio de poderes (Colombia).

Enlaces externos